AFM – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 Mikroskop sił atomowych – (ang. atomic force microscope) – mikroskop sił atomowych
 Alex von Falkenhausen Motorenbau – niemiecki konstruktor wyścigowy